Андвари ( букв. «осторожность») — дверг (карлик) в германо-скандинавской мифологии, который хранил золото нибелунгов и умеющий превращаться в рыбу.
 Андвари (менестрель) — (настоящее имя — Иванова, Юлия Владимировна) — советская и российская поэтесса, менестрель, композитор, рок-музыкант, мультиинструменталист, писатель.